Кауц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кауц, Александра (род. 1980) — польская фигуристка, выступавшая в танцах на льду.
 Кауц, Генрих (1892—1978) — немецкий педагог и писатель.
 Кауц, Дьюла (1829—1909) — венгерский, австрийский политический деятель и экономист.
 Кауц, Кристиан (1913—1948) — швейцарский автогонщик.
 Кауц, Мариана (род. 1980) — немецкая фигуристка-парница.
 Кауц, Себастьян (род. 1970) — немецкий писатель и режиссёр.
 Кауц, Уибс (1915—1979) — американский баскетболист.
 Кауц, Ульрих (род. 1939) — немецкий учёный-китаист, переводчик.